Пескара 2F () — аргентинский экспериментальный вертолёт. Спроектирован и построен аргентинским инженером Раулем Патерас Пескара. Один из первых вертолётов соосной схемы, аппарат имел 4 винта, в противоположные стороны вращались пары винтов соединённые по типу биплана.

16 января 1924, в Исси-ле-Мулино около Парижа, Рауль Пескара побил собственный мировой рекорд полёта на вертолёте, оставаясь в воздухе 8 минут и 13 4/5 секунды, пролетев 1 160 метров (3 810 футов). 29 января 1924, пытаясь выиграть приз Французского аэроклуба на дистанцию 1 километр (0.62 мили), Пескара завершил полёт через 10 минут, 33 секунды, но победа не была засчитана из-за краткого контакта его аппарата с землей. 18 апреля 1924 года с новым, оборудованным соосным несущим винтом, инженер установил первый вертолётный рекорд, признанный Международной авиационной федерацией (FAI) — 736 метров за 4 минуты, 11 секунд (приблизительно 13 км/ч) и на высоте 1,8 м.

См. также 
 Castaibert
 Аугусто Сикаре
 Cicaré
 AeroDreams

Примечания

Ссылки 
 Pateras Pescara
 Pescara History by Robert Huber, former Director of "Bureau Technique Pescara"
 "Helicopter With Six Blades Succeeds In Tests", March 1931, Popular Mechanics
 "The Pescara Helicopter" Flight 1921

Вертолёты Аргентины
Вертолёты Pescara
Экспериментальные вертолёты